Политехни́ческая — название станций городского транспорта:

 «Политехническая» — станция Кирово-Выборгской линии Петербургского метрополитена.
 «Политехническая» — станция Киевского скоростного трамвая.

См. также